Кримський Агатангел Юхимович (1871—1942) — український історик, письменник і перекладач.
 Кримський Андрій Іванович (1905—1942) — український письменник.
 Кримський Анатолій Анатолійович (1938—2015) — український поет, прозаїк, лікар, громадський діяч.
 Кримський Володимир (1919—1996) — український письменник, політик
 Кримський Іван Степанович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кримський Микола Антонович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року
 Кримський Сергій Борисович (1930—2010) — український філософ, культуролог

Кримський — село, Альшеєвський район, Башкортостан
 Кримський — селище, Семикаракорський район, Ростовська область
Прізвища